Miejscowości w USA:
 Sylvania – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie DeKalb
 Sylvania – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Screven
 Sylvania – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Sylvania – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
Gminy w USA:
 Sylvania (ang. Sylvania Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
 Sylvania (ang. Sylvania Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Sylvania (ang. Sylvania Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter